Нагорный сельский округ

Владимирская область 

 Нагорный сельский округ Петушинского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Нагорный сельский округ Нерчинского района